Shushicë puede referirse a:

 Shushicë, localidad de Albania en el condado de Elbasan
 Shushicë, localidad de Albania en el condado de Vlorë
 Río Shushicë, río de Albania